Der Ausdruck Motion (lat. „Bewegung“) bezeichnet:

 in der Linguistik eine Veränderung in der Sexusmarkierung, siehe Movierung
 in Belgien einen parlamentarischen Akt, siehe Motion (Belgien)
 in der Schweiz einen parlamentarischen Akt, siehe Motion (Schweiz)
 eine Video-Software aus dem Hause Apple Inc., siehe Apple Motion

Motion ist außerdem der Name:
 des englischen Dichters Andrew Motion

Siehe auch: